Takht-e Şafar (persiska: تختٔ سفر) är en park i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Herat, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Takht-e Şafar ligger  meter över havet.

Terrängen runt Takht-e Şafar är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Takht-e Şafar. Runt Takht-e Şafar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Herat,  kilometer sydväst om Takht-e Şafar. 

Omgivningarna runt Takht-e Şafar är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Geografi i Herat (provins)